Songbird  puede referirse a:
 Songbird, película de 2020.
 Songbird, el reproductor multimedia.
 Songbird, una canción de la banda de rock británica Oasis.
 Songbird, álbum de Eva Cassidy.
 Songbird, álbum de Willie Nelson.
 Songbird, álbum de Barbra Streisand.
 Songbird, un personaje de Marvel Cómics.
 Songbird, personaje del juego Bioshock infinite